Grünscheid ist der Name von

  Grünscheid (Burscheid), ein Ortsteil von Burscheid, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
  Grünscheid (Engelskirchen), ein Ortsteil von Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
  Grünscheid (Leichlingen), ein Ortsteil von Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen